Wittersheim (Duitsland), een plaats in de gemeente Mandelbachtal in de Duitse deelstaat Saarland
Wittersheim (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin